En Pologne, Malinowo peut désigner :

 Malinowo, village du powiat de Bielsk Podlaski, dans la voïvodie de Podlachie.
 Malinowo, village du powiat de Siemiatycze, dans la voïvodie de Podlachie.
 Malinowo, village du powiat de Wysokie Mazowieckie, dans la voïvodie de Podlachie.

 Malinowo, village de la voïvodie de Poméranie.
 Malinowo, hameau de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.

 Malinowo, village du powiat de Bartoszyce, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.
 Malinowo, village du powiat de Działdowo, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.
 Malinowo, village du powiat d'Olsztyn, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.